Грабовски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грабовски, Петра (род. 1952) — немецкая гребчиха-байдарочница, выступала за сборную ГДР в первой половине 1970-х годов.
 Грабовски, Юрген (1944—2022) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника.
 См. также 
 Грабовский